Buttermere – jezioro w Anglii
 Buttermere – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Buttermere – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire